A 2022-es Dwars door Vlaanderen országúti-kerékpárversenyt március 30-án rendezték. A verseny a sorozat történetének 76., a 2022-es UCI World Tour 11. versenye volt.

Indulók

Végeredmény

Dwars door Vlaanderen